Нижче наведено список 340 муніципалітетів департаменту Лот.

Лот

Лот